Las siglas BRF pueden referirse a:
 Brasil Foods, empresa de alimentos de Brasil.
 Belgischer Rundfunk, empresa de radiodifusión de Bélgica.
 BRF (buques), bâtiments ravitailleurs de forces, clase de buques de aprovisionamiento logístico de Francia.